Exotic – gruppo musicale rumeno
Exotic – singolo di Priyanka Chopra del 2013
Exotic – singolo di NLE Choppa del 2020